СТО може да се отнася за:

 Световна търговска организация
 Специална теория на относителността
 числото сто (100)